Сендерборг () — власна назва.

Топоніми

Сендерборг — місто.
 Сендерборзька комуна.
 Сендерборг — замок.